Pachuca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pachuca de Soto, huvudstad i delstaten Hidalgo, 
 Pachuca, Veracruz, ort, Ixmatlahuacan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar